XPT steht für:
 Feinunze Platin (ISO-4217-Code), siehe ISO 4217#Andere Einheiten

xpt steht für:
 Punthamara (ISO-639-3-Code), Dialekt von Wangkumara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung